Tour du Loir-et-Cher 2018 var den 59. udgave af det franske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 11. til 15. april 2018. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2018 og var i kategorien 2.2. Den samlede vinder af løbet blev danske Asbjørn Kragh Andersen fra , foran landsmanden Emil Vinjebo og tjekkiske Josef Černý.

Hold og ryttere

Danske ryttere

Etaperne

Løbet

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2018
2018